Lato B o B-side – canzone presente su un singolo oltre al brano principale che dà il titolo al disco
 B-Sides – raccolta degli Helix del 1999
 B-Sides – EP di Damien Rice del 2004
 B-Sides – raccolta degli Slade del 2007
 B-Sides – EP degli Smily Empty Soul del 2007
 B-Sides – singolo dei Beartooth del 2019

Pagine correlate 
 B-Side
 Lato B (disambigua)